Esistono più comuni francesi con questo nome

 Boissières – Gard
 Boissières – Lot